Рудес — еврейская фамилия.

 Рудес, Александра Давыдовна (род. 1930) — советская оперная певица (меццо-сопрано).
 Рудес, Джордан (Рудесс; род. 1956) — американский рок-клавишник, композитор.